НБЛ 2009/10 e вторият сезон на Националната баскетболна лига при мъжете, най-престижния български баскетболен шампионат.

Настоящ шампион е Лукойл Академик. Шампионата се състои от 10 отбора, които ще изиграят по 3 мача един срещу друг, първите два мача са на разменено гостуване, а третия мач се определя според класирането им.

Отбори

Класиране

Резултати

Източници 

Баскетбол в България по сезон